Il existe plusieurs types de textes de fondations :

 les textes de fondation de temples égyptiens :
 textes de fondation du Bubasteion d'Alexandrie,
 textes de fondation du temple d'Hathor à Dendérah,
 les textes de fondation de villes ;
 les textes de fondation de palais :
 textes de fondation du palais de Suse,
 les textes de fondation de monastères :
 textes de fondation du monastère de Cluny,
 les textes de fondation de murailles :
 les murailles de Ninive,
 les textes de fondation d'institutions ou d'associations.